Онищак Володимир Григорович (1967 — 2016) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Онищак Дмитро Васильович (1922 — 1951) — вояк УПА.

Українські прізвища